Nedre Bleriken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 721966-151668), sjö i Vilhelmina kommun,  (28,1 ha)
Nedre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 722619-150806), sjö i Vilhelmina kommun,  (29,3 ha)

Se även
Bleriken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn